Сан Пабло Виља де Митла има више значења:

 Општина Сан Пабло Виља де Митла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Виља де Митла (Сан Пабло Виља де Митла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику